New Zealand Sevens 2000 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju New Zealand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 4–5 lutego 2000 roku na Westpac Stadium w Wellington będąc piątym turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Rozegrane na nowo zbudowanym Westpac Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Ogłoszenie składów grup i terminarza rozgrywek nastąpiło 21 stycznia 2000 roku.

Zawody przebiegały pod dyktando liderów cyklu. Zespoły te spotkały się w finale, w którym w obecności 30 tysięcy widzów triumfowali reprezentanci Fidżi. Graczem turnieju został zawodnik gospodarzy, Tony Monaghan.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
New Zealand Sevens
2000 w Nowej Zelandii